Ministerio de Ejército o Ministerio del Ejército puede referirse a:
 Ministerio de Ejército (Argentina), departamento del gobierno de Argentina que existió entre 1949 y 1958.
 Ministerio del Ejército (España), departamento del gobierno de España que existió entre 1939 y 1977.